Brückenstraße steht für:
 Brückenstraße (Bad Berleburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Berleburg
 Brückenstraße (Bad Cannstatt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Cannstatt
 Brückenstraße (Bad Münstereifel), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Münstereifel
 Brückenstraße (Brand-Erbisdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Brand-Erbisdorf
 Brückenstraße (Düren)
 Brückenstraße (Eitorf)
 Brückenstraße (Erbach, Odenwald), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Erbach (Odenwald)
 Brückenstraße (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Brückenstraße (Grimma), siehe Liste der Kulturdenkmale in Grimma (A–La)
 Brückenstraße (Hamm), siehe Liste der Baudenkmäler in Hamm
 Brückenstraße (Heblos), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Heblos
 Brückenstraße (Kölleda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kölleda
 Brückenstraße (Köln)
 Brückenstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Großzschocher
 Brückenstraße (Marktredwitz), siehe Liste der Baudenkmäler in Marktredwitz
 Brückenstraße (Pleinfeld), siehe Liste der Baudenkmäler in Pleinfeld
 Brückenstraße (Rothenbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rothenbach
 Brückenstraße (Sailauf), siehe Liste der Baudenkmäler in Sailauf
 Brückenstraße (Seffern), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Seffern
 Brückenstraße (Trebsen/Mulde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Trebsen/Mulde
 Brückenstraße (Trier), siehe Karl-Marx-Straße (Trier)
 Brückenstraße (Wechselburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wechselburg
 Brückenstraße (Weinstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weinstadt
 Brückenstraße (Zellingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Zellingen

Siehe auch:
 Habenhauser Brückenstraße
 Veddeler Brückenstraße